O cipreste-da-patagónia ou alerce-da-patagónia,  (Fitzroya cupressoides) é espécie de conífera pertencente à família Cupressaceae, natural da América do Sul.

Referências

Ligações externas 

 Fitzroya cupressoides en Chilebosque
 Alerce en Flora Chilena
 Plantas amenazadas de Chile
 Fitzroya cupressoides: fotografias e informação. (espanhol)

Cupressaceae
Ciprestes
Árvores do Chile
Árvores da Argentina
Espécies no anexo I da CITES